Chiesa di Santa Ottilia – Longostagno, frazione di Renon
 Chiesa di Santa Ottilia – Cengles, frazione di Lasa